Berliner Turm steht für:
 Berliner Turm (Burg bei Magdeburg) in Sachsen-Anhalt
 Berliner Turm (Datterode) bei Datterode in Hessen 

Siehe auch:
 Berliner Fernsehturm
 Berliner Flaktürme
 Berliner Torturm